Cyklamensläktet (Cyclamen), växtsläkte inom familjen ardisiaväxter med 22 arter. De förekommer runt hela Medelhavet och på de flesta medelhavsöar (utom i Spanien, Marocko och Egypten). En art växer så långt söderut som i Somalia. I öster når utbredningen till Turkiet och Iran, och en art växer i europeiska alperna. Flera arter odlas som prydnadsväxter, både inne och utomhus. Alla har de kraftigt bakåtvikta kronblad och kronans mynning är riktad neråt. Namnet cyklamen kommer av kykladerna, öarna som låg i ring runt Delos. Ett gammalt namn på släktet är suggbröd, vilket syftar på att svin gärna åt stamknölarna. Alla arter i släktet har en sådan knöl och den kan vara helt eller halvt underjordisk. Bladen är breda och långskaftade, blomstjälkarna är bladlösa.

Släktträd för Cyclamen, med fyra undersläkten markerade. Släktträdet är baserat på utseende (morfologi), kromosomtal (cytogenetik) och DNA-sekvenser. Några arter som inte fanns med i analysen är placerade efter utseende enbart och markerade med ett frågetecken.

Referenser

Noter

Externa länkar
Svensk Kulturväxtdatabas
Pacific Bulb Society  Cyclamen''

Ardisiaväxter
Cy Växtindex

hu:Ciklámen